La route départementale 988, ou RD 988, est une des routes départementales de France correspondant à d’anciennes routes nationales :

 la RN 88 de Saint-Bonnet-de-Montauroux à Châteauneuf-de-Randon, de Banassac à Rodez et d'Albi à Saint-Sulpice
 la RN 188 de Massy à Ablis (cf. Route départementale 988 (Essonne))
 la RN 388 de Charleville-Mézières à Fumay
 la RN 688 d'Aubusson à Montaigut.

988